Mosteirô é uma antiga freguesia portuguesa do concelho de Santa Maria da Feira, com 2,95 km² de área e 2 038 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 690,8 hab/km².

Foi extinta (agregada) pela reorganização administrativa de 2012/2013, sendo o seu território integrado na União das Freguesias de São Miguel do Souto e Mosteirô.

População

Património edificado 
 Troço de via romana
 Ponte de três arcos da ribeira d'àgua, ponte construida no Sec.XVII
 Igreja Paroquial, do Sec.XVIII - estilo D. João V
 Capela da Senhora do Ermo
 Casa e Capela da quinta da Murtosa
 Quinta do Bicho (Agoncida) e antiga casa de Hermenegildo de Andrade e Silva (Proselha)
 Pedreiras de Mosteirô - que forneceram a construção de vários monumentos na cidade do Porto - Sé e outros edifícios civis e religiosos

Eventos 
 Carnaval de Mosteirô
 Semana Santa
 Maio Cultural
 Festa em honra de Nossa Senhora de Fátima - Maio
 In Illo Tempore... - Setembro
 Festa em honra do Padroeiro - Santo André - no último fim de semana de Novembro
 Milha Noturna de atletismo - Ultimo sábado mês de Julho
 Torneios futebol Formação - durante mês de Junho
 Caminhadas

Associações Culturais 
 Forum Ambiente e Cidadania
 Actividades permanentes
mos'TRHA - Teatro, Recriações Históricas e Animação
 TEATRAMOS - Teatro Amador de Mosteirô
 A RUA'DA - Grupo de Percussões
 com escola de percussões
 A RUA'DA Júnior - Escola Infantil de Percussões
 SALTARELLUS - Grupo de Artes Circenses
 com escola de artes circenses
 OS MONGES - Grupo de Música Gregoriana
 Outras actividades
 Intervenção Cívica e Ambiente
 Carnaval de Mosteirô
 Maio Cultural
 In Illo Tempore...
 Publicação
 forum NOTÍCIAS

Associações Desportivas 
 Mosteirô Futebol Clube
. Formação atletismo
. Futebol Formação
. Julho desportivo
 Associação Columbófila de Mosteirô

Apoio Social 
 Apoio aos Idosos
 Pôr do Sol-Centro Social, Cultural e Desportivo de Mosteirô
 Apoio à Infância
 Centro Paroquial Santo André de Mosteirô

Ver também
 União das Freguesias de São Miguel do Souto e Mosteirô

Ligações externas 
 

Antigas freguesias de Santa Maria da Feira